San Manuel de Colohete kan syfta på:

Honduras 

 San Manuel de Colohete (kommun), Departamento de Lempira, 
 San Manuel de Colohete (ort), Departamento de Lempira,